Jose Castillo Tielemans kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 José Castillo Tielemans, ort, Chiapas, Simojovel, 
 José Castillo Tiélemans, ort, Chiapas, La Trinitaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar